Pedro José Frías puede referirse a:

 Pedro José Frías, militar argentino del ;
 Pedro José Frías (1854-1909), médico y político argentino, gobernador de la Provincia de Salta (1890-1893), hijo del anterior;
 Pedro José Frías (1865-1963), político argentino, gobernador de la Provincia de Córdoba (1932-1936).
 Pedro José Frías (1919-2011), jurista argentino, especializado en Derecho Constitucional.